Jango peut faire référence à :
 Jango Edwards (né en 1950), un clown et comédien américain installé en Europe ;
 Jango Fett, un personnage de la saga cinématographique Star Wars.